Fauno é uma banda de rock alternativo brasileira fundada no ano de 2012 no estado do Paraná.

História 

No final de 2012, a banda lançou o single Faroeste, com um pouco menos de 6 meses de formação. Com ele, começou a fazer seus primeiros shows em Curitiba e região metropolitana durante o ano de 2013..

Em 2014, o grupo dedicou-se ao seu primeiro lançamento, o EP Corona. O disco, que contém 4 músicas, foi lançado no segundo semestre do mesmo ano e levou a banda a diversos veículos importantes do Paraná.. Além disso, o álbum recebeu críticas e resenhas muito positivas em blogs e revistas de renome nacional.<ref>Fauno Tenho Mais Discos Que Amigos! - Tenho Mais Discos Que Amigos!, 2014</ref>

O álbum foi distribuído nas principais plataformas de streaming do mundo, como iTunes, Spotify, Rdio, etc. Seguido de um show de lançamento no famoso Teatro Paiol em Curitiba no dia 06 de Setembro de 2014. O nome do disco remete à coroa solar e, em um sentido figurado quer dizer “luz que não se apaga”. É o que a banda pretende passar com as músicas do EP, que são diferentes entre si, mas com letras que falam de segundas chances, recomeços. A sonoridade da banda gera opiniões diversas, sendo comparada muitas vezes ao do grupo Los Hermanos, assim como The Killers e Muse.

Os vídeos no canal do Youtube da banda que fizeram parte do pré-lançamento do álbum também falam sobre a busca pela luz dentro de cada um – o que move cada um de nós. Ainda em 2014, o grupo foi um dos 24 selecionados dentro de centenas de inscritos para participar do Festival Kaiser Geração Mundo Livre realizado pela Rádio Mundo Livre FM, feito que fez com que a banda entrasse para programação da rádio. Em novembro do mesmo ano, o álbum ultrapassou a marca de 150.000 execuções na Rdio, fazendo o álbum figurar no TOP 10 do site, junto de nomes como Arctic Monkeys e Imagine Dragons.
Em 2015, a banda venceu o Festival da Canção de Pinhais como Melhor Canção Rock, sendo indicada ainda a Melhor Cantor e Melhor Letra. Venceu o concurso #OutubroIndependente da Deezer e como prêmio conseguiu destaques e lançamentos exclusivos na plataforma. E pela primeira vez, a banda foi convidada para participar da Corrente Cultural de Curitiba 2015 como Aposta da Rádio Mundo Livre FM. A banda ainda dará início as preparações para o seu primeiro álbum completo de estúdio.

Atualmente, a banda está em turnê em divulgação do EP Corona e do compacto Polaroid que foi lançado em Outubro com exclusividade no site Tenho Mais Discos Que Amigos! , dividindo palco com artistas renomados do cenário atual no Brasil, como Vanguart, Supercombo, Medulla, Tay Galega e Dona Cislene. A turnê passa por São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e Paraná. Recentemente, a banda lançou o webclipe de "Veracruz", em seu canal no Youtube com estreia exclusiva no site Tenho Mais Discos Que Amigos!. E também lançou seu canal na VEVO com o clipe da música Faroeste e o clipe da música Escarpa, com Premiere exclusiva na Noisey da Vice. Integrantes 

 Ivan Junior - Voz e guitarra
 Pablo Dalmaso - Guitarra e teclas
 Vini Teixeira - Baixo e voz
 Michel Elias - Bateria
 Discografia 
EP/Single
 2012 - Faroeste 
 2014 - Corona 2015 - Polaroid (compacto) 2015 - Acústico Mundo Livre (Lion Land Music)''

Ver também
Los Hermanos
Muse
Apanhador Só
Siba

Ligações externas 
Site oficial
Facebook Oficial
Corona -Stream - Rádio UOL
Corona -Stream - Spotify
Corona EP - Download - ONErpm
Corona EP - Rdio
Polaroid -  Download - ONErpm

Bandas de Curitiba
Bandas de indie rock
Bandas de rock alternativo do Brasil
Bandas formadas em 2012
Fundações no Paraná em 2012